Asmodeo, figura di demonio nell'ambito ebraico-cristiano
 Asmodeo, opera letteraria di François Mauriac